Thaddäus von Jarotzky ist der Name folgender Personen:

* Thaddäus von Jarotzky (General, 1831) (1831–1894), deutscher Generalleutnant
 Thaddäus von Jarotzky (General, 1858) (1858–1938), deutscher Generalleutnant